Etiopski Kościół Wierzących Pełnej Ewangelii – etiopski kościół zielonoświątkowy założony w 1967 roku. 
 Kościół Boży Pełnej Ewangelii – zielonoświątkowa denominacja działająca w Afryce Południowej.  
 Kościół Pełnej Ewangelii (Westfield) − słowiański zbór zielonoświątkowy w Westfield (USA).
 Kościół Pełnej Ewangelii Aylmer – zbór zielonoświątkowy w Aylmer, w Kanadzie. 
 Kościół Pełnej Ewangelii Shell Lake – zbór zielonoświątkowy w Shell Lake (USA). 
 Kościół Pełnej Ewangelii Yoido – koreański megakościół zielonoświątkowy. 
 Kościoły Pełnej Ewangelii Manna – zielonoświątkowa denominacja założona w Indiach. 
 Kościół Pełnej Ewangelii w Kenii – jedna ze wspólnot zielonoświątkowych w Kenii.
 Misja Pełnej Ewangelii Kamerunu – jedna ze wspólnot zielonoświątkowych w Kamerunie.
 Polskie Kościoły Pełnej Ewangelii w Kanadzie
 Stowarzyszenie Kościoła Baptystycznego Pełnej Ewangelii – charyzmatyczna denominacja baptystów założona w USA.
 Stowarzyszenie Kościoła Biblijnego Pełnej Ewangelii (FGBF) – denominacja zielonoświątkowa działająca w Tanzanii.
 Ugandyjski Kościół Pełnej Ewangelii – denominacja zielonoświątkowa w Ugandzie.

Przypisy